

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции